Juro Vuletić (Šušnjari, Derventa, 11. prosinca 1892. - Osijek, 2. veljače 1973.) bio je hrvatski i bosanskohercegovački pisac. Osnovnu školu završio je na Plehanu, gimnaziju u Visokom, filozofsko-teološki studij u Sarajevu.

Djela  
 Pripovijesti, crtice, članci o narodnim običajima - u Napretku (1916.), Glasniku sv. Ante (1927., 1929., 1931., 1937. – 1940., 1943. – 1945.), Franjevačkom vijesniku (1933., 1940.), Vrhbosni, Dobrom pastiru, Bosni Srebrenoj.

Izvori

Vanjske poveznice 
  Pregršt dobrih riječi

Hrvatski pisci iz Bosne i Hercegovine
Hrvatski franjevci
Bosanskohercegovački franjevci
Životopisi, Derventa